Impaler steht für:
 Vlad the Impaler (deutsch Vlad der Pfähler), posthum vergebener Beiname von Vlad III. Drăculea (* um 1431; † um die Jahreswende 1476/1477), Woiwode des Fürstentums Walachei
 eine ehemalige englische Death-Metal-Band, siehe Impaler (englische Band)
 eine US-amerikanische Speed-Metal-Band, siehe Impaler (US-amerikanische Band) 

Siehe auch:
 Impala